Cal·lípolis (Calàbria), antiga ciutat grega de la Calàbria, avui a la Pulla, coneguda actualment com a Gal·lípoli 
 Cal·lípolis (Sicília), antiga ciutat grega de Sicília, entre Messina i Naxos (Sicília) 
 Cal·lípolis (Tarraconense), ciutat de la Tarraconense propera a Tàrraco
 Gal·lípoli, ciutat del Quersonès Traci, coneguda com a Gelibolu en turc
 Kàllion, Kallípolis Callipolis, ciutat d'Etòlia